Edmund Wojciechowski (prawnik) – polski prawnik i kolekcjoner dzieł sztuki.
 Edmund Wojciechowski (lekarz) – polski lekarz mikrobiolog